Cachorro Grande (grand chien) est un groupe de rock brésilien de Porto Alegre.

En 2007, ils ont gagné le MTV Video Music Brasil pour la meilleure performance live.

Histoire

Discographie 
 Cachorro Grande - 2001
 As Próximas Horas Serão Muito Boas - 2004
 Pista Livre - 2005
 Todos os Tempos - 2007
 Cinema - 2009

Influences

Notes et références

Liens externes 
 Page officielle
 

Groupe brésilien de rock
Groupe musical formé en 1999
Personnalité liée à Porto Alegre